Eristawi ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassia Eristawi-Choschtaria (1868–1951), georgische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Meri Eristawi (1888–1986), georgische und russische Prinzessin